Бле́кберн () може означати:

Топонім

Блекберн () — місто в Англії, розташоване в графстві Ланкашир.
 Блекберн і Дарвен () — унітарна одиниця Англії на південному сході церемоніального графства Ланкашир.
 Блекберн () — місто в Шотландії, в області Західний Лотіан.

Блекберн — гора (2409 м), вершина у горах Бернетт , що в Південних Альпах, в регіоні Кентербері.

Блекберн — місто, штат Міссурі
 Блекберн — місто, штат Оклахома
 Блекберн (вулкан) () — згаслий щитовий вулкан в горах Врангеля, штат Аляска, США.

Персоналії 

 Ден Блекберн (; 1983) — канадський хокеїст.
 Джозеф Генрі Блекберн (; 1841–1924) — англійський шахіст.
 Дон Блекберн (; 1938) — канадський хокеїст.
 Елізабет Блекберн (; ) — американський вчений-цитогенетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (2009).
 Марша Блекберн (; 1952) — американський політик з Республіканської партії.

Інше 
 Блекберн B-24 Скьюе () — британський палубний пікіруючий бомбардувальник/винищувач, що перебував на озброєнні військово-повітряних сил ВМФ Британії часів Другої світової війни.
 Блекберн Роверз () — професіональний англійський футбольний клуб з міста Блекберн.